Аль Мушарраф () — арабский род, относящийся к племени Бану Тамим, являются потомками Мушаррафа ибн Умара ибн Маадада ибн Раиса ибн Захира ибн Мухаммада ибн Алави ибн Вухайба аль-Вухайби аль-Ханзали ат-Тамими (). Представители Аль Мушарраф проживают в Эр-Рияде, Ушайкаре, Фаре, Эль-Хасе и Эд-Диръии.

Ветви рода Аль Мушарраф 
 Аль Азза́з () в Ушайкаре — Сайф ибн Мухаммад ибн Аззаз (ум. в 1129 г.х.)
 Аль-Мага́мис () в Ушайкаре — Али ибн Умар аль-Магамис (ум. в 1050 г.х.)
 Аль Айдан () в Хураймале — Хасан ибн Абдуллах ибн Айдан (ум. в 1202 г.х.)
 Аль-Фа́хири () в Туиме, затем в Хурме — Мухаммад ибн Умар аль-Фахири (ум. 1277 г.х.)
 Аль Нашава́н () в Фаре — Али ибн Абдуллах ибн Нашаван (ум. в 1231 г.х.)
 Аш-Ша́рихи () в Фаре — Абдуль-Мухсин ибн Али аш-Шарихи (ум. в 1187 г.х. в аз-Зубайре)
 Аль-Вуха́йби () в Эль-Хасе, затем в Эд-Дирии — Абдуллах ибн Ахмад аль-Вухайби (ум. в 1263)

Известные представители 
Самой известной ветвью рода Аль Мушарраф являются Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб и его потомки — род Аль Шейх. Роду Аль Шейх принадлежит вся религиозная власть в Саудовской Аравии, а его представители являются Верховными муфтиями этой страны.

 Шейх Хамд ибн Ибрахим ибн Мушарраф — кади города Марат
 Шейх Сулейман ибн Али
 Шейх Абд аль-Ваххаб ибн Сулейман
 Шейх Ибрахим ибн Сулейман (брат отца Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба) — кади Ушайкара
 Шейх Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб
 Аль Шейх:
 Шейх Абдуррахман ибн Хасан Аль аш-Шейх
 Шейх Сулейман ибн Абдуллах Аль аш-Шейх
 Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Аль аш-Шейх — Верховный муфтий Саудовской Аравии
 Шейх Абдуль-Азиз ибн Абдуллах Аль аш-Шейх — Верховный муфтий Саудовской Аравии
 Шейх Салих Аль аш-Шейх — министр исламских дел Саудовской Аравии

Примечания

См. также 
 Бану Тамим
 Племена и кланы Аравийского полуострова
 Аль Шейх

Ссылки 
 
 

Арабские племена
Народы Саудовской Аравии